L'État libre de Bavière est un État fédéré au sein du Reich puis de la République fédérale d’Allemagne. Il est proclamé à la suite de l'abdication du dernier roi de Bavière, Louis III, le .

Une fois la monarchie renversée, les ministres-présidents qui se succèdent font approuver les institutions par le Landtag ; ces institutions mises en sommeil lors de la période nazie, puis renaissent à la faveur de l'occupation alliée.

Voir aussi 

Bavière